Ю́лия Зели́нгрова (); ) — чешская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Чехии участница .  . Двукратная .

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2020, 2022), серебро (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Zelingrová Julie (CC DION) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока; до конца сезона 2020—2021)
 
 Публикации с тэгом «Julie Zelingrová» на сайте Федерации кёрлинга Чехии
 Julie Zelingrová - Právě dnes (публикации в чешских электронных СМИ с упоминанием «Julie Zelingrová»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу